Evros steht für:
 Mariza, Fluss in Bulgarien, Griechenland und der Türkei (griechischer Name)
 Evros (Regionalbezirk), Regionalbezirk in Nordgriechenland
 Evros Vallis, Canyon auf dem Mars

Siehe auch:
 Euros (Begriffsklärung)